Шёман — фамилия. Носители:

 Шёман, Вильгот (1924—2006) — шведский кинорежиссёр.
 Шёман, Розалия (1833—1919) — шведский фотограф.